Mariahof (België), een hoeve en straat in Voeren
Mariahof (plaats), een plaats in Oostenrijk
Mariahof (klooster), een klooster in Sittard